

Botanique et agriculture 
Le grain est le fruit (caryopse) et la semence des céréales. En agriculture céréalière, il désigne souvent le grain de blé.

Métrologie 
 Le grain est une unité ancienne, soit de masse (), soit de longueur. L'unité de masse est toujours utilisée de nos jours pour mesurer la poudre des cartouches d'arme à feu, ainsi que pour les perles et les diamants ;
 Un * grain de sable est une petite particule provenant de la désagrégation d'autres roches dont la dimension est comprise entre 0,01 et . En granulométrie les différents types de grains sont classés selon leurs tailles.

Météorologie 
En météorologie maritime, un grain est un vent violent et de courte durée qui s'élève soudainement et qui est généralement accompagné de précipitations.

Patronyme 

 Georges Grain (1948 - ), joueur français de hockey sur gazon ;
 Gina Grain (1974 - ), coureuse cycliste canadienne ;
 Michel Grain (1942 - ), coureur cycliste français.

Autres 
 Le whisky de grain, ou single grain en anglais, est une catégorie de whisky utilisé pour la fabrication des blends ;
 En métallurgie ou en physique des solides, un grain est un monocristal de petite dimension ;
 En musique, le grain désigne l'aspect chaleureux d'un morceau dégagé par ses instruments et parfois le support vinyle. (En musique électronique notamment, les morceaux à base de synthés hardware dégagent cet aspect résultant d'un défaut sonore ;
 Le grain photographique est le plus petit détail visible d'un tirage photographique ;
 À La Réunion, le mot grains désigner les graines de fabaceae, c'est-à-dire les fèves, lentilles, et pois qui complètent le riz traditionnel dans la composition d'un carry à base de viande ou poisson en sauce très épicée ;
 GRAIN, une organisation internationale, basée en Espagne, qui a reçu le prix Nobel alternatif en 2011.
 L'île de Grain à Londres.